Service (, „Dienst“; aus , „Dienstbarkeit, Ehrerbietung“; aus  „Sklavendienst“) mit Betonung auf der ersten Silbe steht für:

 alle Arten einer Dienstleistung
 Kundendienst
 die Bedienung der Gäste in der Gastronomie, siehe Servieren
 die Überprüfung eines Kraftfahrzeugs in einer Werkstatt, siehe Kfz-Inspektion
 in der Schweiz allgemein eine Wartung
 Service (Musik), die Vertonung eines englischen Gottesdienstes
 Aufschlag in einzelnen Sportarten, siehe Angabe
 in der Informatik eine Bündelung von Funktionen in einer technischen Komponente, siehe Dienst (Informatik)
 Service Motors, ehemaliger US-amerikanischer Kraftfahrzeughersteller

Service ( „Tafelgeschirr“, ursprüngl. „das, was dem Mahle dient“) mit Betonung auf der zweiten Silbe steht für
 einen zusammengehörenden Satz Essgeschirr, siehe Essgeschirr #Service

Service ist der Familienname folgender Personen:
 Elman Service (1915–1996), amerikanischer Ethnologe
 James Service (1823–1899), australischer Politiker
 John Stewart Service (1909–1999), US-amerikanischer Beamter im State Department

Siehe auch:

 SERVIS
 Serviss
 Dienst (Begriffsklärung)